Weißes Album steht für:
 ein Studioalbum (1968) der Beatles, siehe The Beatles (Album)

 ein Studioalbum (1993) der Böhsen Onkelz, siehe Weiß (Album)
 ein Studioalbum (2002) von Tocotronic, siehe Tocotronic (Album, 2002)

Siehe auch:
 Das weisse Album, Studioalbum (2020) des Rappers Haftbefehl
 White Album